Dmitrij Sucharev – ex cestista russo
 Sergej Sucharev – calciatore russo
 Vladimir Sucharev – velocista sovietico